Тоттункал () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тоттункал, Асин (род. 1985) — индийская актриса,
 Тоттункал, Баселиос Клеемис (род. 1959) — индийский сиро-маланкарский католический кардинал.